NSC steht für:
  Nationale Sozialisten Chemnitz, verbotene rechtsextreme Vereinigung
 National Security Council, siehe Nationaler Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten
 National Security Committee of the Republic of Kazakhstan, Nationales Sicherheitskomitee der Republik Kasachstan
 National Security Council (Gambia), Gremium für die Sicherheit des Staates Gambia 
 Naumburger Seniorenconvent, Dachverband von studentischen Verbindungen
 New Safe Confinement, Sarkophag für das havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl
 Nicht-Spieler-Charakter
 Nil Significant Clouds, siehe Bewölkung#Einteilung des Flugwetterdienstes
 North Sea Commission, internationale Organisation von Nordseeanrainern
 Norwegian Space Centre, siehe Norsk Romsenter, norwegische Raumfahrtbehörde
 Nouveau systeme de cotation, Handelssystem der heutigen NYSE Euronext
 Nuclear Safety Commission of Japan
 NOx Storage Catalyst, Bestandteil der Abgasnachbehandlung
 SC Neusiedl am See, österreichischer Fußballverein
 National Sports Center, Stadion in Minnesota
 Namibia Sports Commission, siehe Namibische Sport-Kommission
 NASCAR Sprint Cup, höchste Motorsportliga der NASCAR

Unternehmen:
 National Semiconductor, amerikanischer Halbleiterhersteller
 Nippon Steel, japanischer Stahlerzeuger
 NSC Holding, Reederei
 NSC Global, IT-Unternehmen

nsc steht für:
 Nschi (ISO-639-3-Code), Varietät von Wuschi, eine der Graslandsprachen in der Kameruner Region Nordwesten

Abkürzung